Нунвайллер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нунвайллер, Ион (1936—2015) — румынский футболист (защитник) и тренер.
 Нунвайллер, Раду (род. 1944) — румынский футболист, нападающий.